forward – rodzaj transakcji na rynku terminowym
 przekształtnik forward – układ elektroniczny

Gminy w USA:
 Forward (ang. Forward Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Wells
 Forward (ang. Forward Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny
 Forward (ang. Forward Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Butler